Cry Wolf ist der Titel unterschiedlicher Werke.

Filmische Werke:
 Cry_Wolf US-amerikanischer Horrorfilm von 2005
 Cry Wolf (Fernsehserie), dänische Fernsehserie von 2020
 Cry Wolf (Pornofilm), US-amerikanischer Pornofilm von 2008

Weitere Werke:
 Cry Wolf (Lied), Lied der norwegischen Band a-ha aus dem Jahr 1986